Gebangan (Krejengan)
 Gebangan (Pagerruyung)
 Gebangan (Tegowanu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing